Список альбомов № 1 1970-х годов (чарт музыкальных альбомов Соединенного Королевства Великобритании, UK Albums Chart) включает в себя лишь те альбомы, которые достигли позиции № 1 в рейтинге продаж альбомов в Великобритании. Всего же 148 альбомов достигали первого места. В октябре 1971 альбом Джона Леннона и The Plastic Ono Band — Imagine стал сотым альбомом, который вошел в UK Albums Chart 7 лет спустя, Nightflight to Venus от Boney M. стал двухсотым альбомом, попавшим на вершину чарта альбомов.

Большинство альбомов № 1 в этом списке представлены такими певцами и коллективами как: Led Zeppelin, The Rolling Stones, ABBA, Status Quo, Род Стюарт, Элтон Джон. Ключ:  — Самые продаваемые альбомы года.

1970—1979

По артистам 

Пять артистов провели 20 недель на первом месте в чарте альбомов в течение 1970-х годов.

По лейблам 
Альбомы восьми лейблов провели 20 или более недель на первом месте в чарте альбомов в течение 1970-х.

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200

Примечания

Ссылки 
 Архив, содержащий все альбомы номер один 1970-х годов с фотографиями
 Официальный UK Albums Top 100

Списки альбомов № 1 в Великобритании
Списки альбомов № 1 по годам